Taoyuan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taoyuan (köping i Kina, Anhui), 
 Taoyuan (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar